Bársony János (1850–1905) jogász, városi ügyész
Bársony János (1860–1926) orvos, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár
Bársony János (1940–2005) építészmérnök
Bársony János (?) cigány származású jogász, történész, író, folklorista